BSAP steht für:
 Bristol Standard Asynchronous Protocol, Industrieautomatisierungs-Protokoll von Bristol Babcock, heute bei Emerson Electric Company
 British South Africa Police, ehemalige britische Polizei in Rhodesien, aufgestellt durch die British South Africa Company
 Bahnhof Berlin Savignyplatz (DS100-Code), deutscher Bahnhof

Abkürzung